F is de zesde letter uit het moderne Latijnse alfabet. De letter kan verwijzen naar:

In de wiskunde
 Eindig lichaam (Ned) / Eindig veld (Be), , vaak: GF (van Galois Field), aanduiding voor een wiskundig eindig lichaam (Nederlands) of eindig veld (Vlaams)
 F, aanduiding voor een verdelingsfunctie

In de scheikunde
 F, het chemisch element Fluor (element)

In de natuurkunde
 f, symbool voor frequentie
 F, voor Fahrenheit, een eenheid voor het meten van temperatuur
 F, de grootheid kracht (<Engels: force)
 f, aanduiding voor de brandpuntsafstand
 F, symbool voor farad, de SI-eenheid van elektrische capaciteit
 f, symbool voor het decimale voorvoegsel femto (10−15) in de natuurwetenschappen.
 f, een orbitaaltype (<Engels: fundamental)
 F, de eenkarakteraanduiding voor het getal 15 in het hexadecimale talstelsel
 F, afkorting voor fenylalanine

In de muziek
 F (muziek) of f, een toon in de muziek
 F of f, een toonladder (mineur, majeur, harmonisch etc.) in de muziek
 f, aanduiding voor forte ("luid") in de muziek
 F (band), een rockband uit Den Haag
 F, code voor het cijfer 5 in de kleurcodering in de Nederlandse bibliotheek

Overig
 f of ƒ, de munteenheid gouden florijn, ook gebruikt als aanduiding voor de Nederlandse gulden
 Vitamine F, een verouderde aanduiding van linolzuur, voorheen abusievelijk aangezien voor een vitamine
 F, de landcode op motorvoertuigen uit Frankrijk
 F (van Facile), gebruikt om gemakkelijke alpine klimroutes te waarderen volgens de UIAA-waardering
 F#, een programmeertaal
 F, een Behamaat, cupmaat van een beha
 F, een online uitdrukking van respect aan een recent overleden persoon (als een referentie naar de videogame Call of Duty: Advanced Warfare)
 Ƒ, letter uit het Latijnse alfabet
 F, de letter waarmee de meeste fietssnelwegen worden aangeduid.

Zie ook 
 F (letter)